(Solo) Pienso en ti puede referirse a:

Pienso en ti 
 Pienso en ti (1996), álbum de estudio de Ramón García y Ana Obregón;
 Pienso en ti (1991), canción de Thalía;
 Pienso en ti (1995), canción de Shakira;
 Pienso en ti (1998), canción de Chayanne;
 Pienso en ti (2009), canción de Cosculluela;

Solo pienso en ti 
 Sólo pienso en ti (1991), álbum de Lucero.
 Sólo pienso en ti (n/d), canción compuesta por Rodrigo García, interpretada por Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán (1975), Guillermo Dávila (1982), Amistades peligrosas (n/d), Miguel Bosé, Manolo Galván (n/d)...
 Sólo pienso en ti (1979), canción compuesta por Víctor Manuel;
 Sólo pienso en ti'' -oficialmente "Sólo en ti"-, canción versionada por Enrique Iglesias (1997) - del original Only You de Yazoo (1982).